TM-XML (Trade Mark Extensible Markup Language) — открытый стандарт, основанный на XML и предназначенный для представления информации, связанной с торговыми марками. Разработкой этого стандарта с 2003 года занимается европейское агентство . В 2007 году первая версия TM-XML была официально принята Всемирной организацией интеллектуальной собственности под именем ST.66.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060827113952/http://www.tm-xml.org/

Стандарты на основе XML
Форматы текстовых документов
Брендинг